Il singolare dell'Australian Indoor Championships 1975 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

John Newcombe era il detentore del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Vijay Amritraj.

Stan Smith ha battuto in finale 7–6, 6–2 Robert Lutz.

Teste di serie

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 

Australian Indoor Championships 1975